Kim Dzsonghvan (1954), dél-koreai költő
 Kim Dzsonghvan (1983), dél-koreai kardvívó
 Kim Dzsonghvan (1988), dél-koreai röplabdázó 
 Kim Dzsonghvan (1990), dél-koreai énekes